alto-paraisensi – abitanti di Alto Paraíso (Rondônia)
alto-paraisensi – abitanti di Alto Paraíso de Goiás